Э. Вернер Нильсен (, 23 мая 1899 — 9 декабря 1981) — датский шахматист. На протяжении с 1925 по 1956 гг. многократный участник чемпионатов Дании. Лучший результат — 4-е места в 1947 и 1949 гг. В составе сборной Дании участник шахматной олимпиады 1954 г. 

Впервые обратил на себя внимание, когда в 1919 г. в сеансе одновременной игры победил чемпиона мира Эм. Ласкера.

В зрелые годы активно играл по переписке.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Вернера Нильсена  в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Вернера Нильсена  на сайте 365Chess

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад